Neuquén (provincie), een provincie van Argentinië
Neuquén (stad), de hoofdstad van die provincie
Neuquén (rivier), een rivier in Argentinië